Города Нигерии () — список наиболее крупных населённых пунктов Нигерии. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Нигерии есть 200 городов с численностью  населения более 22 000 человек.

Список городов Нигерии

Примечания

Ссылки 

 
Нигерия
Списки:Нигерия